XML steht für:
 Extensible Markup Language

xml steht für:
 Sprachcode nach ISO_639-3 für die Malaysische Gebärdensprache